Jack Back Records é uma gravadora de música eletrônica fundada por David Guetta e Nicky Romero em 2012. O nome "Jack Back" se refere a um projeto de ambos os DJs. A primeira canção foi o single Metropolis sendo produzido por David Guetta e Nicky Romero.

Lançamentos

Ligações externas 

 
 

Gravadoras de música eletrônica